Селища міського типу:
 Чорноморське — Автономна Республіка Крим, Чорноморський район
 Чорноморське — Одеська область, Одеський район

Селище:
 Чорноморське — Херсонська область , Голопристанський район